

Patronyme 
Zhihui est un nom de famille chinois notamment porté parː
 Wu Zhihui (1865-1953), linguiste et philosophe chinois.
 , acteur chinois.
 , athlète chinois pratiquant le saut en longueur.

Prénom 
 Zhi Hui Jiang (1994- ), coureur cycliste chinois.